Нанан (; Nán'ān или јужни мир), град је приморске кинеске покрајине Фуђен у Кини. Град се налази под управим града Куанзуа.

Историја 
Нанан се налази на југоисточној обали покрајине Фујиан, централизоване локалне самоуправе. Био је центар 3 краљевства Ву. Нанан је био економско и културно средиште Минског народа.
Према изворима, први докази постојања овог града датирају још из 1700. године.

Демографија 
Према потпису становништва 1999. у округу је живело 1 477 895 становника, док је у самом граду живело 108 684 становника.

Клима

Референце 

Градови у Кини